Gers - um departamento francês
Rio Gers
Janick Gers

Desambiguação